PDF může být:
 Portable Document Format
 Post-doctoral fellowship
 probability density function – funkce hustoty rozdělení pravděpodobnosti
 párová distribuční funkce
 PDF 417 – čárový kód
 Pop Directional Formatting – znak Unicode s kódem U+202C
 Powder Diffraction File
 Pass-D-Fail
 Playa del Fuego, festival
 Planetary Defence Force
 Panama Defense Forces
 PDF Solutions
 PdF – pedagogická fakulta

Externí odkazy